Unito steht für:

 Unito Versand & Dienstleistungen, Versandhandelsgruppe 
 United Factories Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller